Итальянская республика () может означать:
 Итальянская республика — историческое государство, существовавшее в 1802—1805 годах.
 Итальянская Республика, или Италия, — современное государство, республика с 1946 года.